Birth est un mot anglais qui peut désigner :

 Birth, un film de Jonathan Glazer sorti en 2004.
 Birth, une chanson du groupe KAT-TUN de 2011.
 Birth of the Cool, un album de jazz de Miles Davis sorti en 1957.

Homonymie
Homonymie de titre